PEK steht für:

 Flughafen Peking, IATA-Code
 Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität
 Plattenepithelkarzinom
 Polyetherketone
 Pommersche Evangelische Kirche
 Portugiesisches Expeditionskorps (Erster Weltkrieg)
 Pressedienst des Erzbistum Köln

Pek steht für:
 Pek, Fluss in Serbien

pek steht für:
 Penchal (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Admiralitätsinseln in Manus Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch
 Peck
 Peek
 Pecq (Begriffsklärung)
 PEG
 PEC

Abkürzung